Ел Серезо има више значења:

 Ел Серезо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Серезо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Серезо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Серезо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серезо (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серезо (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику